Эйнарс Цилинскис  (, 28 августа 1963 года) — латвийский политический деятель, химик и экономист. Бывший министр окружающей среды и регионального развития (с 22 января по 14 марта 2014 года). Член партии Национальное объединение. Депутат Верховного Совета Латвийской Республики, 10, 11 и 12 Сеймов Латвии.

Биография 
Родился в Риге. В 1981 году окончил Рижскую 50 среднюю школу. В 1981-1986 годах учился на химическом факультете Рижского Политехнического Института, специальность — инженер-химик. Позже в Рижском техническом университете получил степени бакалавра (1997 год) и магистра (1999 год) по экономики. С 1983 года по 1995 год работал лаборантом, а потом научным сотрудником в Латвийском институте органического синтеза.

В 1990 году был избран в Верховный Совет Латвии. В 1994 и 2005 годах был избран депутатом в Рижскую Думу. Баллотировался в выборах в Сейм в 1993, 1998, 2002 и 2006 годах, но не был избран. Также неудачно баллотировался в 1997 и 2001 годах в Рижскую Думу, в 2004 и 2009 годах в Европейский Парламент. В 2010 году избран в 10-й Сейм от политического объединения Национальное объединение. В 2011 году был избран в 11-й Сейм.

С 22 января по 14 марта 2014 года был министром окружающей среды и регионального развития в правительстве Лаймдоты Страуюмы. Был отправлен в отставку за намерение участвовать 16 марта в ежегодном шествии в честь латвийских легионеров Ваффен СС. После отставки восстановил свой мандат депутата Сейма Латвии.

В октябре 2014 года был избран в 12-й Сейм от политического объединения Национальное объединение. Парламентский секретарь Министерства культуры Латвии с ноября 2014 года. 2020 год — избран в Рижскую думу.

Награды 
 Орден Трёх звёзд III степени (18.02.2000)
 Памятный знак участника латвийских баррикад 1991 года

Примечания

Ссылки 
 CV на сайте Министерства окружающей среды и регионального развития  
 Биография на портале Латвийские люди
 Персональная страница на сайте политического объединения Национальное объединение

Депутаты десятого Сейма Латвии
Депутаты одиннадцатого Сейма Латвии
Депутаты двенадцатого Сейма Латвии
Кабинет Лаймдоты Страуюмы
Министры окружающей среды Латвии
Министры регионального развития Латвии
Химики Латвии
Выпускники Рижского технического университета
Кавалеры ордена Трёх звёзд
Депутаты Верховного Совета Латвийской Республики
Депутаты Рижской Думы